Il doppio maschile dell'Estoril Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

I detentori del titolo erano Eric Butorac e Scott Lipsky, che hanno però preferito partecipare al BMW Open di Monaco di Baviera.

Marc López e David Marrero hanno battuto in finale Pablo Cuevas e Marcel Granollers 61-7, 6-4, 10-4.

Teste di serie

 Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (finale)
 Martin Damm /  Filip Polášek (primo turno)

 Arnaud Clément /  Robert Lindstedt (quarti di finale)
 Colin Fleming /  Ken Skupski (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Estoril Open 2010
ATP World Tour 2010